Ардуэн (, ) — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Ардуэн, Бобран (1796—1865) — гаитянский историк, политический деятель и дипломат.
 Ардуэн, Жан (1646—1729) — французский учёный-иезуит, специалист по античной филологии, историк и богослов.

Составная фамилия 
 Ардуэн-Мансар, Жюль (1646—1708) — французский архитектор.